Poaceae — família de plantas vulgarmente conhecidas como relvas ou gramas.
 Pradaria — ou relvado

Toponímia 
Relva (Cabo Verde) — aldeia da ilha do Fogo

Portugal
Relva (Ponta Delgada) — freguesia
Relvas (Arganil) — aldeia
Relvas (São Mateus) — localidade do município da Ilha do Pico, Açores

Desambiguações de topônimos